Papito Mello (Rio de Janeiro, ) é baixista, arranjador, compositor, produtor musical e [[professor brasileiro. 

Já trabalhou ao lado de muitos músicos, atuando como baixista, entre eles Moraes Moreira, Paulinho da Viola, Leila Pinheiro, Ivan Lins, Guinga e Victor Biglione, entre outros.

Como professor, lecionou quatro anos no Centro Musical Antonio Adolfo no Rio de Janeiro, e na Latin Music School em Estrasburgo, na França.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro